Kichulchoia est un genre de poissons téléostéens de la famille des Cobitidae et de l'ordre des Cypriniformes.

Liste des espèces 
Selon :

 Kichulchoia brevifasciata (Kim & Lee, 1995)

Note 
Également :

 Kichulchoia multifasciata (Wakiya & T. Mori, 1929)

Notes et références

Références taxinomiques 

 
 
 
 
 
 
 

Cobitidae
Cypriniformes (nom scientifique)
Poisson d'aquarium